Kōkō – pięćdziesiąty ósmy cesarz Japonii
 Koko – francuski film z 1963 roku
 Koko – bohater komiksów Janusza Christy
 Koko – postać z serialu animowanego Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster
 Koko – gra karciana
 Koko – samica goryla znana z umiejętności posługiwania się językiem migowym i rozumienia mowy ludzkiej
 Koko (zapis stylizowany: KOKO) – klub muzyczny w Londynie